Le K-1 World Grand Prix 2008 Final est un événement de  kick-boxing japonais catégorie des poids lourds, mettant en jeu les vainqueurs des « tournois mondiaux satellites » et des  de finale. Pour sa  le K-A Grand Prix a lieu le  à l’Arena de Yokohama (Japon). Le K-1 Grand Prix met en opposition huit hommes en tours éliminatoires directs.

Tableau du K-1 World Grand Prix 2008 Final

Combats de réserve 
Choi Hong-man (Cor) Vs Ray Sefo (Nzl)
Victoire de Ray Sefo par décision unanime (3-0)

Paul Slowinski (Aus) Vs Melvin Manhoef (Ned)
Victoire de Melvin Manhoef par KO en 2 min 26 lors du

Finale 
Remy Bonjasky remporte son  de K-1 face au Marocain Badr Hari par disqualification de ce dernier lors du second round. Alors que l’opposition promet une grande finale, Hari délivre sans raisons valables des frappes après la chute au sol de Bonjasky. L’arbitre est obligé de retenir les élans incontrôlés de Hari. Après un carton jaune de la part de l’arbitre et une longue décision des officiels, Hari est finalement disqualifié par arrêt médical de Remy Bonjasky pour incapacité à poursuivre le match.

Événement de K-1
Événement sportif à Yokohama
Sport au Japon en 2008
Sport en décembre 2008